Торла ()  — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Собрарбе. Через него проходит дорога в горную долину Брото и национальный парк Ордеса-и-Монте-Пердидо. Население — 328 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Уэски
Города Уэски